Alfred Wolfsohn (1896-1962), professeur de chant allemand,
 David Wolffsohn (1856-1914), second président du congrès sioniste, 
  (1900-1942), commerçant norvégien, 
 Jacques Wolfsohn (1927-2014), éditeur de musique français,
  (1880-1944), musicien allemand, 
  (1820-1865), journaliste allemand.
 
Patronyme allemand
Patronyme juif